Young Guns est un western de Christopher Cain sorti en 1989 ;
 Young Guns 2 en est une suite sortie en 1990.
 Young Guns est un groupe britannique de post-hardcore formé en 2003.